Neorion steht für:

 Neorion-Hafen, ein Hafen in Konstantinopel
 Enfield-Neorion, griechischer Automobilhersteller